Losseny Doumbia (Niamei, 5 de abril de 1992) é um futebolista profissional nigerino que atua como goleiro.

Carreira 
Losseny Doumbia representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012